HMS Bridport kan verwijzen naar verschillende schepen bij de Britse marine vernoemd naar de zuid Engelse plaats Bridport.
 HMS Bridport (J50), een mijnenveger van de Bangorklasse.
 HMS Bridport (1993) (M105), een mijnenjager van de Sandownklasse.